Babberger ist der Familienname folgender Personen:

 Anna Maria Babberger-Tobler (1882–1935), Schweizer Künstlerin
 August Babberger (1885–1936), deutscher Maler